Choctaw County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Choctaw County (Alabama) – okres státu Alabama
 Choctaw County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Choctaw County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma